Władysław Szpilman, un pianiste, compositeur et auteur polonais (1911 - 2000).
 Andrzej Szpilman, un dentiste, compositeur, producteur de musique et éditeur polonais (1956 -).
Patronyme germanique
Patronyme juif
Homonymie de patronyme